Пенцинг () је четрнаести округ града Беча.

Види још 
 Бечки окрузи
 Беч

Спољашње везе 

Бечки окрузи